le district de Jiali de Tainan, à Taïwan ;
 le xian de Lhari, en Chine.